In 1928/29 werd het 22ste voetbalkampioenschap van Saale gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Voor de derde keer op rij eindigden twee ploegen bovenaan. Borussia won met overtuigende cijfers van Wacker Halle, maar dit werd geannuleerd en Wacker plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club versloeg VfB Preußen Greppin, SpVgg 06 Falkenstein en verloor dan van VfB 07 Coburg.

Gauliga 

 Play-off

Om een onbekende reden werd de uitslag geannuleerd.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

voetbalkampioenschap van Saale
Duits competitievoetbal 1928/29